Karibiska mästerskapet 1997 () var en fotbollsturnering som spelades i Antigua och Barbuda och Saint Kitts och Nevis under perioden 4–13 juli 1999. Detta var den nionde upplagan av Karibiska mästerskapet som är Karibiens fotbollsmästerskap. Mästerskapet anordnas av CFU som är en del av CONCACAF.

Trinidad och Tobago vann sin tredje raka titel och sjätte gången de vunnit mästerskapet efter ha besegrat Saint Kitts och Nevis i finalen med 4-0 på Antigua Recreation Ground i Saint John's i Antigua och Barbuda.

Genom att vinna mästerskapet kvalificerade Trinidad och Tobago till CONCACAF Gold Cup 1998.

Gruppspel

Grupp A
Grupp A spelades på Antigua Recreation Ground i Saint John's, Antigua och Barbuda.

Grupp B
Grupp B spelades på Warner Park i Basseterre, Saint Kitts och Nevis.

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinal

Match om tredjeplats

Final

Referenser

Fotboll i Antigua och Barbuda
Fotboll i Saint Kitts och Nevis
Fotbollsåret 1997
1997 i Saint Kitts och Nevis
1997 i Antigua och Barbuda